Ханковце могу бити:

 Ханковце (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Ханковце (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република